Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 74001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 20 marca 1998 do 15 października 1999. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

74001-74100

74101-74200

74201-74300

74301-74400

74401-74500

74501-74600

74601-74700

74701-74800

74801-74900

74901-75000

Przypisy 

Lista planetoid 074001-075000